Pål Golberg (ur. 16 lipca 1990 w Drammen) – norweski biegacz narciarski, srebrny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Pål Golberg pojawił się 2 grudnia 2007 roku w zawodach FIS Race w norweskiej miejscowości Gålå, gdzie zajął 49. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W lutym 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie był szesnasty w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand w tej samej konkurencji rozgrywanej stylem klasycznym był trzynasty. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był najlepszy w sztafecie i biegu na 10 km klasykiem, a w sprincie stylem dowolnym zajął drugie miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2010 roku w Drammen, zajmując 46. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, gdzie w tej samej konkurencji był dwunasty. Nieco ponad trzy miesiące później, 13 marca 2011 roku w Lahti Golberg po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ - w sprincie stylem klasycznym był trzeci za Szwedem Emilem Jönssonem i swym rodakiem Eirikiem Brandsdalem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajął ostatecznie 63. miejsce. W sezonie 2011/2012 punktował aż trzynaście razy, w tym dwukrotnie stając na podium: 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie oraz 7 marca 2012 roku w Drammen zajmował trzecie miejsce w sprincie. Dało mu to 37. miejsce w klasyfikacji końcowej. Sezon 2012/2013 zaczął od zajęcia jedenastego miejsca w cyklu Ruka Triple. Zajął także po raz kolejny trzecie miejsce w sprincie (12 stycznia 2013 roku w Libercu) oraz dziewiąte w Finale Pucharu Świata, przy czym był drugi w drugim etapie tego cyklu (bieg na 3,75 km stylem dowolnym). Sezon ten zakończył na 21. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie w sprincie indywidualnym techniką klasyczną był piąty, a razem z Petterem Northugiem w sprincie drużynowym zajął jedenaste miejsce. Osiem lat później, podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, razem z Emilem Iversenem, Hansem Christerem Holundem i Johannesem Høsflotem Klæbo zdobył złoty medal w sztafecie. Zajął tam także ósme miejsce w sprincie techniką klasyczną i na dystansie 50 km klasykiem.

Na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku zajął 18. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych w 2018 roku igrzyskach w Pjongczangu wystąpił tylko w jednej konkurencji - w sprincie klasykiem. Zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o podium z Rosjaninem Aleksandrem Bolszunowem. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdzie wspólnie z Iversenem,  Klæbo i Holundem zajął drugie miejsce w sztafecie. Ponadto zajął 5. miejsce w biegu łączonym, 11. w biegu na 15 km klasykiem oraz 21. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1990